Здание городской думы (Барнаул)
 Здание городской думы (Владимир)
 Здание городской думы (Гомель)
 Здание городской думы (Даугавпилс)
 Здание городской думы (Иркутск)
 Здание городской думы (Киев)
 Здание городской думы (Кременчуг)
 Здание городской думы (Москва)
 Здание городской думы (Нижний Новгород)
 Здание городской думы (Омск)
 Здание городской думы (Орёл)
 Здание городской думы (Ростов-на-Дону)
 Здание городской думы (Санкт-Петербург)
 Здание городской думы (Тюмень)
 Здание городской думы (Углич)
 Здание городской думы (Хабаровск)
 Здание городской думы (Харьков)
 Здание городской думы (Херсон)